Internetgestützte Lehre, projecte d'aprenentatge virtual per internet de l'Institut d'Història de la Universitat de Viena
 igl també és el codi ISO 639-3 de l'igala, llengua parlada al sud de Nigèria
 igl. també és l'abreviatura en castellà d'església, temple cristià dedicat al culte religiós